Ла Гора има више значења:

 Ла Гора (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Гора (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику